I Am… Sasha Firce — третій студійний альбом співачки Бейонсе, випущений у 2008 році.

Список композицій

I Am… Sasha Fierce

I Am… Sasha Fierce: Deluxe Edition

I Am… Sasha Fierce: Platinum Edition

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Бейонсе 

Альбоми Бейонсе
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Трікі Стюартом